Липаткин — русская фамилия.

 Липаткин, Николай Владимирович (род. 1986) — российский футболист.
 Липаткин, Фёдор Акимович (1918—1952) — Герой Советского Союза.